Aleksandr Aleksandrovič Bogdanov – politico russo
 Julija Bogdanova – nuotatrice sovietica
 Leonid Bogdanov – schermidore sovietico
 Semën Il'ič Bogdanov – generale sovietico

Pagine correlate 
 Anatolij Bogdanov
 Andrej Bogdanov
 Bogdan (disambigua)
 Bogdanovich